Lepidochitona corrugata är en blötdjursart som först beskrevs av Reeve 1848.  Lepidochitona corrugata ingår i släktet Lepidochitona och familjen Ischnochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
corrugata